Aoshi Shinomori est un personnage du manga Kenshin le vagabond.

Il est spécialiste du maniement à deux mains de deux sabres japonais de taille moyenne (kodachi).

Devenu à la fin de l'ère Edo, à l'âge de 15 ans, le chef du groupe des Oniwaban (clan de ninjas situé à Kyōto voué à protéger dans l'ombre le Shōgunat), il veut prouver que l'Oniwaban shū (groupe des Oniwaban) était plus puissant que tout autre protagoniste du Bakumatsu. La nouvelle ère est arrivée sans qu'il puisse le démontrer et il s'enfonce avec certains de ses subalternes (Beshimi, Hyottoko, Hannya et Shikijô) dans divers combats quelle que soit l'(in)justice de la cause. 

Ceci l'amène à travailler pour Kanryû Takeda et ce faisant à s'opposer à Kenshin qui souhaite aider Sanosuke à démanteler le trafic de drogue (qui a causé la mort d'un de ses amis) mais aussi libérer Megumi de l'emprise de Kanryû. Dans ce combat, Aoshi ainsi que tous ses subalternes vont perdre contre Kenshin et Sanosuke et être achevés lâchement par Kanryû en tentant de protéger Aoshi de ce dernier.

Rempli d'amertume, Aoshi doit fuir la police. Afin de lui donner un but pour vivre, Kenshin endosse la responsabilité de la mort de ses compagnons d'armes pour qu'il puisse les venger.

Plus tard, Shishio va le convaincre de se rallier à sa cause pour avoir une dernière chance de battre Kenshin. Ce faisant, il va se mettre l’Oniwaban shū à dos dont sa plus dévouée admiratrice Misao et Okina qu'il blessera grièvement.

Finalement, et en respectant le souhait de Misao, Kenshin va de nouveau le battre et le faire redevenir ce qu'il était pour ceux d’Oniwaban shū.

Il se battra aux côtés de Kenshin contre Enishi.

Shinomori, Aoshi